Беляи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Беляи — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Беляи — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Беляи — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Беляи — деревня, Партизанская волость, Красногородский район, Псковская область
 Беляи — деревня, Воронцовская волость, Островский район, Псковская область
 Беляи — деревня, Шиковская волость, Островский район, Псковская область
 Беляи — деревня, МО Пушкиногорье, Пушкиногорский район, Псковская область

См. также 
 Беляй
 Беляиха